Karosa HD12 — типовое обозначение туристических автобусов Karosa LC 757 и Karosa LC 957.

HD12